Тунисская Профессиональная лига 1 2007/2008 годов () — 53-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте rsssf.com
 Сезон 2007/08 на сайте goalzz.com

2007/2008
Тунис
Тунис
2007 год в Тунисе
Спорт в Тунисе в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008